Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2008 – pierwsze mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w dniach 25–26 lipca 2008 roku w samoańskim mieście Apia. Była to jednocześnie kwalifikacja do 2009 Rugby World Cup Sevens.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Apia Park turnieju startowało osiem reprezentacji podzielonych w pierwszym dniu na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o awans do półfinałów. W rozegranych w drugim dniu zawodów meczach fazy play-off stawką były nie tylko medale tej imprezy, ale również awans na Puchar Świata.

Pod nieobecność reprezentacji Nowej Zelandii i Fiji, faworytami zawodów były zespoły Tonga i Samoa. Zwyciężywszy w półfinałach i zapewniwszy sobie jednocześnie awans do Pucharu Świata 2009, drużyny te zmierzyły się w walce o mistrzostwo kontynentu, a finał na swoją korzyść rozstrzygnęli gospodarze.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2008 w rugby union
2008 w Oceanii
Apia
Rugby union na Samoa
Samoa w XXI wieku